David Karlsson si può riferire a:

 David Karlsson (n. 1981), giocatore di bandy svedese
 David Karlsson (1881–1946), lottatore svedese
 David Lillieström Karlsson (n. 1993), hockeista svedese
 David Moberg Karlsson (n. 1994), calciatore svedese